RE je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Reunion.
 Royal Engineers

Glej tudi 

Kratice